

Patronyme 

 Fanny Clar (1875-1944), journaliste et écrivaine française,
 Jean-Pierre Clar (1942-), joueur de rugby français.

Autre 
 Plate-forme BMW CLAR, plateforme automobile conçue par le Groupe BMW

Voir aussi